Первый дивизион 1921/1922 — 22-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 4 сентября 1921 года и закончился 18 июня 1922 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1921/1922
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1921 году
Спорт в Бельгии в 1922 году